Charvin est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
 Marie-Léonide Charvin, dite Agar, (1836-1891), artiste dramatique française (une rue de Paris porte son nom) ;
 René Charvin (1926-), écrivain français, auteur de littérature érotique, de roman policier, de roman d'espionnage et de littérature religieuse pour la jeunesse ;
 Robert Charvin (1938-), professeur de droit et homme politique français.

Toponyme 
 Le mont Charvin, un sommet français de  d'altitude situé dans la chaîne des Aravis, à la limite entre Savoie et Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Le mont Charvin, un sommet français de  d'altitude, situé dans le massif des Arves, en Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Le château de Montcharvin, une maison forte de France située en Savoie, à Cognin.

Voir aussi 
 
 Montchavin

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme